(Schenck van) Toutenburg kan verwijzen naar:

Frederik Schenck van Toutenburg, 16e-eeuwse aartsbisschop van Utrecht
Georg Schenck van Toutenburg, Duitse edelman en stadhouder
Kasteel Toutenburg, kasteel in het Nederlandse stadje Vollenhove
Slot Toutenburg, voormalig slot nabij het dorp Tietjerk
Op Toutenburg, stichting in Friesland
Nieuw Toutenburg, een psychogeriatrisch zorgcentrum in het dorp Noordbergum